„Pharao“ е дебютният албум на едноименната немска евроденс група Pharao. Издаден е на 22 ноември 1977 г. на аудиокасета и компактдиск.

Списък на песните 

Музикални албуми от 1994 година
Дебютни албуми
Германски музикални албуми
Евроденс